Stazione di Fukui – stazione ferroviaria giapponese a Fukui
Stazione di Fukui – stazione ferroviaria giapponese a Kurashiki
Stazione di Fukui – stazione ferroviaria giapponese ad Ashikaga